Ribera  har flere betydninger:

 Ribera en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Jordi Ribera en spansk håndboldtræner
 Jusepe de Ribera en spansk-italiensk maler og raderer